Le Sud peut être :

Cinéma 

 Le Sud (El sur), film espagnol de Victor Erice, sorti en 1983 ;
 Le Sud, film argentin de Fernando E. Solanas, sorti en 1988.

Autres 

 Le Sud, chanson de Nino Ferrer ;
 Le Sud, roman d'Yves Berger de 1962.

Voir aussi